

Codici 
 02 – prefisso telefonico del distretto di Milano

Musica 
 02 – album di Son of Dave del 2006